Губернатор Камчатской области — высшее должностное лицо бывшего субъекта России Камчатской области.

Последним губернатором Камчатской области был Алексей Кузьмицкий, 1 июля 2007 года этот регион и Корякский автономный округ стали частью нового субъекта — Камчатского края.

История

Список губернаторов

Примечания 

Губернаторы Камчатской области